Федяйково — название населённых пунктов в России:

 Федяйково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Федяйково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Федяйково — деревня в Ржевском районе Тверской области.